Das Damendoppel der Australian Open 1992 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerinnen waren Patty Fendick und Mary Joe Fernández. Das Finale bestritten Arantxa Sánchez-Vicario und Helena Suková gegen Mary Joe Fernández und Zina Garrison. Sánchez-Vicario und Suková konnten sich in zwei Sätzen durchsetzen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1992